Adelognathus (, от  «скрытые челюсти») — род наездников из семейства Ichneumonidae (подсемейство Adelognathinae).

Описание 
Мелкие наездники, длина тела в среднем 2—4 мм. Тело коренастое. Распространены в Голарктике. Описано около 50 видов. Личинки — эктопаразиты пилильщиков.

Список видов 
Некоторые виды рода:

Литература

Примечания 

Ихневмониды
Роды перепончатокрылых